dzielnica gminy Hohenzieritz, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy
 do 1945 nazwa wsi Przelewice (powiat pyrzycki), województwo zachodniopomorskie